Seznam armad z zaporedno številko 42.

Seznam 
 42. armada (Japonski imperij)
 42. armada (Kitajska)
 42. armada (ZSSR)

Glej tudi